Il Terziere Castello è un rione di Città della Pieve (Perugia), parte del paese fin dal medioevo e tuttora attivo come associazione culturale e folcloristica.

Storia
I terzieri di Castel della Pieve nascono come divisione territoriale e sociale dell'antico borgo umbro. Nello specifico questi sono:
-Terziere Castello: questo rione rappresenta la parte nobile del comune, i cavalieri detentori del potere all'interno di Castel della Pieve;
-Terziere Borgo Dentro: rione che rappresenta la borghesia e il clero;
-Terziere Casalino: rione che rappresenta i contadini inurbati e, quindi, i "pedoni" dell'esercito;

Il Terziere Castello è stato il primo dei tre attuali terzieri a "risorgere" durante gli anni 60 grazie al lavoro di Don Oscar Carbonari, un sacerdote del paese, che, con la festa "del pievese lontano" e la successiva "festa di S.Rocco" (al quale è votata la "confraternita dei SS. Sebastiano e Rocco di Città della Pieve) del 16 agosto, darà nuova vita all'estate e al popolo pievese.
In seguito nacque l'associazione del Terziere Casalino che, insieme al "nobile terziere", diede vita al Palio dei Terzieri di Città della Pieve; il Terziere Borgo Dentro si aggiunse solo in seguito, grazie al lavoro di alcuni tra i lavoratori del Terziere Castello, dando vita così all'attuale "Palio dei Terzieri".

Attività
Il Terziere Castello è impegnato nel mese di agosto nel "Palio dei Terzieri" di Città della Pieve, manifestazione che dura dieci giorni, ricca di eventi, dei quali il Castello organizza la "fiera di S.Rocco" nei giorni 13 e 14, e la "Festa a Palazzo" in onore del patrono del terziere S.Rocco nel giorno dedicato a quest'ultimo, il 16 di agosto. Durante i giorni del palio, il Terziere Castello tiene aperta la sua taverna, dove figuranti in costume servono piatti tipici del territorio e prodotti di origine rinascimentale.

Durante le festività natalizie, il Terziere Castello allestisce nella sua taverna (nei sotterranei del "Palazzo Della Corgna", edificio ducale di Città della Pieve) il "Presepe Monumentale" che, in un percorso piacevole per gli occhi e meditativo per l'anima, ripercorre la storia della nascita di Gesù Cristo, accompagnata a temi di attualità. La manifestazione dura in genere dal giorno di Natale a quello dell'Epifania e una parte dell'incasso viene devoluto in beneficenza.

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale Terziere Castello

Città della Pieve